Крупань () — город в Сербии, административный центр одноимённой общины, Мачванский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляет 4229 человек.

История 
Первые археологические находки датируются периодом неолита, в виде керамических остатков и топора из светлого белого камня. На въезде в город сохранились остатки римского поселения с фрагментами римской глиняной посуды.

Ссылки 
 krupanj.org.rs
 Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ
 Крупањ и Рађевина
 Крупањ и Добри поток
 Библиотека „Политика“, Крупањ
 Уметност Крупња
 Дигитална школа - основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ
 Борбе у Крупњу 1941. („Вечерње новости“, 29. септембар 2011)
 Међу бистрим потоцима и уснулим херојима („Политика“, 9. август 2009)
 Крупањ на старим фотографијама и разгледницама
 Крупањ - Србија у кадру (9. новембар 2017)

Населённые пункты Сербии